Jankowo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Yankovo, ort, Sjumen, Obsjtina Smjadovo,

Polen 

 Jankowo Gdańskie, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat gdański, 
 Jankowo (ort i Polen), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat elbląski, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar